Ваду Оиј има више значења:

 Ваду Оиј (Бузау), насеље у округу Бузау у Румунији
 Ваду Оиј (Констанца), насеље у округу Констанца у Румунији